Таванга — топоним в России, в Томской области.

 Таванга — река, впадает в р. Корга.
 Левая Таванга — река, впадает в р. Таванга.
 Таванга — посёлок, входит в состав муниципального образования «Город Кедровый».